Валенти́н Го́лубев:
 Голубев, Валентин Андреевич (род. 1992) — российский волейболист.
 Голубев, Валентин Павлович (род. 1948) — советский поэт, переводчик.
 Голубев, Валентин Фёдорович (род. 1955) — советский и белорусский историк.